Хеш или хэш может означать:
 Хеш-сумма — значение хеш-функции.
 Хеш-символ — «#», также называемый «решёткой», «диезом», «шарпом», «знаком номера», «октоторпом» или «знаком фунта».
 Хеш — структура данных «хеш-таблица», вариант реализации ассоциативного массива.
 Хеш — жаргонное название гашиша.
 Хэш — блюдо из мяса, картофеля и лука.

Примечания